Serie C oder Série C steht für:
 Serie C, Spielklasse im italienischen Fußball
 Serie C (Eishockey), Spielklasse im italienischen Eishockey
 Campeonato Brasileiro de Futebol – Série C, Spielklasse im brasilianischen Fußball

Siehe auch:
 C-Serie